Палана — посёлок городского типа в Камчатском крае.
 Палана — река на полуострове Камчатка.
 Палана — региональный аэропорт, расположен в 4 км к западу от посёлка Палана в Камчатском крае.